Heinrich XXX. Reuß ist der Name folgender Personen:
* Heinrich XXX. Reuß zu Gera (1727–1802), regierender Graf Reuß zu Gera, siehe Heinrich XXX. (Reuß-Gera)
 Heinrich XXX. Reuß zu Köstritz (1864–1939), Herr auf Jänkendorf und Neuhof